Strazny vrch kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Strážný vrch (berg), 
 Strážný vrch (kulle i Tjeckien, Vysočina), 
 Strážný vrch (kulle i Tjeckien, Liberec), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar